Gref ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Heinrich Gref (1872–1957), deutscher Maler
 Herman Oskarowitsch Gref (* 1964), russischer Politiker und Manager

GREF ist die Abkürzung für das Integrierte Geodätische Referenznetz Deutschlands des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie

Siehe auch:
 Greef
 Graef
 Gräf
 Greff
 Greeff
 Gräff